Methylcarbamat steht für folgende chemischen Substanzen mit der Summenformel C2H5NO2:

 N-Methylcarbamat 
 O-Methylcarbamat, siehe Carbamidsäuremethylester